Walterbach ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Walterbach (1870–1952), deutscher katholischer Theologe, Priester und Verbandspräses der Katholischen Arbeitervereine Süddeutschlands
 Karl-Ulrich Walterbach (* 1953), deutscher Unternehmer

Walterbach ist ein Gewässername:
 Walterbach (Mümling), linker Hauptoberlauf der Mümling oder Mömling bis Hetzbach, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Walterbach oder Waltershagener Bach, rechter Zufluss der Rodenberger Aue (zur Westaue) bei Messenkamp, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen